Castillense – abitanti di Castillos
Castillense – abitanti di El Castillo (Colombia)